I plan pięcioletni (Polska)
 II plan pięcioletni (Polska)
 III plan pięcioletni (Polska)
 IV plan pięcioletni (Polska)
 V plan pięcioletni (Polska)
 VI plan pięcioletni (Polska)
 Plan pięcioletni (Turcja)
 Pięciolatka – plany pięcioletnie (ZSRR)

Zobacz też 
 Plan wieloletni
 Plan trzyletni
 Plan Czteroletni